La scarpina di vetro (The Glass Slipper) – romanzo di Mignon G. Eberhart del 1938
 La scarpetta di vetro (The Glass Slipper) – film del 1955 diretto da Charles Walters